Нана́кис () — греческая фамилия. Известные носители

 Нанакис, Ставрос (в монашестве Андрей; род. 1957) — митрополит Критской православной церкви.
  (род. 1930) — греческий футболист.